Brunold ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Brunold (1811–1894), märkischer Dichter
 Georg Brunold (* 1953), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Noah Brunold (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Thomas Brunold (* 1969), Schweizer Kanute